Ро́слый — фамилия.

Известные носители:
 Рослый, Иван Павлович (1902—1980) — советский военачальник, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Рослый, Константин Леонтьевич (известный как Костя Рослый, 1897—1926) — советский поэт-партизан, участник Гражданской войны в восточном Приморье.